Slovo Borg má více významů:

 Borgové – fiktivní společenství z TV seriálu Star Trek

Příjmení Borg nosí více různých osobností:

 Anders Borg (* 1968), švédský politik
 Andy Borg (* 1960), rakouský zpěvák
 Anita Borg (1949–2003), americká informatička
 Arne Borg (1901–1987), švédský plavec
 Barbara Borg, německá archeoložka
 Björn Borg (* 1956), švédský tenista
 Björn Borg (plavec) (* 1919), švédský plavec
 Carl Friedrich von der Borg (1794–1848), německo-estonský básník
 George Borġ Olivier (1911–1980), maltský politik
 Gerard James Borg, maltský textař popmusic
 Hans Borg (* 1953), švédský fotbalista
 Joe Borg (1952), maltský a evropský politik
 Kim Borg (1919–2000), finský operní zpěvák
 Marcus Borg (1942–2015), americký novozákonní badatel a teolog

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení
Švédská příjmení